Glyphothecium är ett släkte av bladmossor. Glyphothecium ingår i familjen Ptychomniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Glyphothecium